Francisco Diez Canseco – politico peruviano
 Pedro Diez Canseco – politico peruviano
 Víctor Andrés Belaúnde Diez Canseco – politico peruviano